Дальдінія (Daldinia) — рід грибів родини ксиларієві (Xylariaceae). Назва вперше опублікована 1863 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.11.2019 налічує 53 види роду Daldinia:

Примітки

Джерела 
 Cesati, V.; De Notaris, G. 1863. Schema di classificazione degle sferiacei italici aschigeri piu' o meno appartenenti al genere Sphaeria nell'antico significato attribuitoglide Persono. Commentario della Società Crittogamologica Italiana. 1(4):177-420 - P.197

Роди грибів
Ксиларієві